Финал четырёх Евролиги 2016/2017 прошёл с 19 по 21 мая 2017 года в дворце спорта «Синан Эрдем Даум» в Стамбуле, Турция.

В Финале четырёх встретились победители четвертьфинальных матчей. Победителем Евролиги стал турецкий клуб «Фенербахче» из Стамбула, который обыграл в финале греческий клуб «Олимпиакос». Самым ценным игроком финала четырёх был признан Экпе Юдо из «Фенербахче».

Арена 
27 сентября 2016 года стало известно, что Финал четырёх Евролиги 2017 пройдет на арене «Синан Эрдем Даум» в Стамбуле. Арена является домашней для баскетбольной сборной Турции. Её вместимость составляет 16000.

Путь к финалу четырёх

Сетка

Полуфиналы 
 Время начала матчей дано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2).

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Матч за 3-е место

Финал

Состав команд-участниц Финала четырёх

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евролиги
 Официальный сайт финала четырёх

Евролига 2016/2017
Финалы Евролиги
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Май 2017 года
Спорт в Турции в 2017 году
Международные соревнования по баскетболу в Турции